Cotton Row Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cotton Row Historic District (Mississippi), NRHP-Nr. 80002279
 Cotton Row Historic District (Tennessee), NRHP-Nr. 79002467